Тази серия локомотиви са първите в бързоходни локомотиви в БДЖ и първите с парна машина Вулф-компаунд.

При локомотивите 08.01 – 08.06 спирачни са сцепните колооси и колоосите на тендера. Ръчната спирачка действа само на тендера. При локомотиви 08.07 – 08.17 освен това са спирачни и колоосите на предната двуосна талига посредством допълнителна парна спирачка, която се използва при необходимост. Тендерите на 08.01 – 08.06 са триосни, а на останалите – четириосни. При последните колоосите са групирани в две двуосни талиги. Това са първите наши локомотиви с четириосни тендери и първи, поставени на талиги. След над 35-годишна служба като основна серия бързоходни локомотиви по нашите железници започват масови повреди по котлите. Това довежда до последователното им бракуване, като последния от тях (08.13) е бракуван през 1961 г.

Литература 
 Димитър Деянов, Антоанета Борисова: Тракционният подвижен състав на БДЖ, т. 1, София (1972);
 Димитър Деянов: Тракцията в БДЖ 1866 – 1946, София (1988);
 Димитър Деянов: Локомотивното стопанство на БДЖ 1947 – 1990, София (1993).

Локомотиви в БДЖ
Локомотиви